Сара Еррані була чинною чемпіонкою, але не стала захищати свій титул, оскільки натомість вирішила взяти участь у турнірі в Палермо.
Симона Халеп виграла титул, у фіналі перемігши Івонн Мойсбургер з рахунком 6–3, 6–7(7–9), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main draw 

2013
Budapest Grand Prix, одиночний розряд